Boris Mahon de Monaghan (né en 1986), footballeur français ;
 Laurence de Monaghan (née en 1954), actrice française devenue avocate.

Patronyme français